Les Cuencas Mineras és una de les comarques de l'Aragó de la província de Terol. Té com a capitals Utrillas i Montalbán, que alhora són els pobles més populosos de la comarca. La comarca limita al nord amb el Campo de Belchite, a l'oest amb Jiloca, al sud amb el Maestrazgo i la Comunidad de Teruel, i a l'est amb el Bajo Martín, Andorra-Sierra de Arcos i el Bajo Aragón. És una comarca de tradició minera, d'aquí el seu nom, hi ha nombroses mines de carbó, ferro, guix, galena i sal, però actualment la majoria estan en estat d'abandó i només funcionen unes quantes mines de carbó lignit.

Municipis 

Cuencas Mineras